Julio Jiménez puede referirse a:

 Julio Jiménez Muñoz (1934-), ciclista español;
 Julio Jiménez Rueda (1896-1960), dramaturgo mexicano;
 Julio Jiménez (19??-), escritor colombiano;
Julio César Jiménez Gédler (19??-), activista venezolano;
Julio Jimenez Llanque (1964-2020), político boliviano.
Julio César Jiménez (1954-), futbolista uruguayo;